Autoritats Conjuntes d'Aviació, JAA per les seves sigles en anglès
 Codi IATA de l'Aeroport de Jalalabad